Gillingham (Kent) is een plaats in Kent, Engeland.
Gillingham FC is een betaaldvoetbalclub uit bovenstaande plaats
Gillingham (Dorset) is een plaats in Dorset, Engeland
Gillingham (Norfolk) is een plaats in Norfolk, Engeland